Grande hace referencia a varios artículos:

Uso común

 De gran tamaño o estatura;
 Sala de cine, Pantalla grande o gran pantalla, una forma de referirse a la sala de cine en contraposición con el televisor (pequeña pantalla).
 Adulto (por ejemplo, en las expresiones «niños y grandes» y «grandes y pequeños»);
 De gran importancia.

Topónimo

Grande (Alemania), municipio del distrito de Stormarn en Schleswig-Holstein
Grande Casse,  cima más alta de los Alpes de la Vanoise
Grande Caye, islote deshabitado del país caribeño de Haití 
Grande de Bucas, isla adyacente y situada en la parte nordeste de Mindanao en Filipinas
Grande Ecaille (Luisiana), localidad ubicada sobre el delta del Misisipi
Grande Prairie,  ciudad del noroeste de la provincia de Alberta en Canadá
Grande rivière de la Baleine, río de Canadá
Grande Terre (Nueva Caledonia), isla
Grande Tête de l'Obiou, montaña en los Alpes franceses
Grande-Île (Quebec), isla en el río San Lorenzo, en Quebec, Canadá

Grande Rocheuse,  montaña en los Alpes, en el macizo del Mont Blanc,
Grande-Synthe, población y comuna francesa.
Grande-Terre (Mayotte), también llamada Mahoré, es una isla en el Océano Índico
Grande-Terre, segunda de las dos mayores islas del departamento de ultramar francés de Guadalupe.

Personas

 Loreto Grande, naturalista italiano del "Novecento"
 Fernando Grande-Marlaska, juez
 Ariana Grande, cantante estadounidense de ascendencia italiana.
 Sapor II, gobernante del Imperio sasánida a partir del 309 a 379, se conoció como El Grande.

Historia

Grande Armée, término militar que se adoptó en Francia para designar su fuerza principal en las campañas militares
Grande Jacquerie,  revuelta campesina de la Edad Media que tuvo lugar en el norte de Francia en 1358 durante la Guerra de los Cien Años.
Grande de España, grado máximo de la nobleza en España.

Deportes

Grande Boucle, Tour de Francia femenino
Grande Premio de Portugal-Golden Prize,  carrera de caballos más prestigiosa de Portugal
Grande Prêmio Bento Gonçalves, carrera de caballos purasangre, Grupo I de Brasil 
Grande Acedrex, variante del ajedrez mencionada por Alfonso X en el Libro de los juegos.

Además

Grande y Pequeño,  serie de televisión británica dirigida a niños en edad preescolar.
Grande Oriente Ibérico,  obediencia masónica